Les  sont une tribu éteinte de dinosaures hadrosauridés (« dinosaures à bec de canard »), classée dans la sous-famille des Lambeosaurinae. Ce clade a été proposé en 2021 par Nicholas R. Longrich et des collègues pour rassembler des lambéosaurinés ayant vécu en Europe et en Afrique du Nord durant le Maastrichtien (Crétacé supérieur), il y a entre 70 et 66 millions d'années. D’autres auteurs considèrent les lambéosaurinés européens comme appartenant à plusieurs lignées distinctes (Aralosaurini, Tsintaosaurini, Parasaurolophini, et Lambeosaurini). Longrich et des collègues les ont réinterprétés en 2021 comme formant un groupe monophylétique singulier. La tribu est définie comme tous les hadrosauridés plus proches d’Arenysaurus ardevoli que de Tsintaosaurus spinorhinus, Parasaurolophus walkeri ou Lambeosaurus lambei.

Description 

D’après Longrich et al., les Arenysaurini sont caractérisés par une combinaison unique de caractères primitifs et dérivés. Les caractères primitifs comprennent un processus dorsal du maxillaire élargi comme chez Aralosaurus et la présence d’un diastème mandibulaire court. La batterie dentaire ne se projette pas caudalement par rapport au processus coronoïde dans la plupart des taxons, à l’exception d’Adynomosaurus. Les dents du dentaire présentent une carène médiane décalée postérieurement, un caractère primitif perdu chez les hadrosauridés mais réacquis chez les Arenysaurini. Cependant, les denticules de ces dents sont fortement réduits, un caractère dérivé présents notamment chez Hypacrosaurus et Edmontosaurus. Enfin, un dentaire avec une extrémité antérieure triangulaire et fortement effilée en vue latérale constitue une autapomorphie du groupe.

Phylogénie 

Ci-dessous le cladogramme des lambéosaurinés publié par Longrich et al.

Liens externes

Notes et références

Références 

†
Ornithischien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Europe
Dinosaure d'Afrique
Ornithopoda